Чемпионат Азии по дзюдо 1996 года прошёл в городе Хошимин (Вьетнам) 9-10 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 
 Федерация дзюдо Азии

1996
дзюдо
дзюдо
1996 год во Вьетнаме
1996 год в дзюдо
Ноябрь 1996 года
Спорт в Хошимине